Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1997, die siebenunddreißigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 20. und 27. Juni 1997 in Maracaibo, Venezuela statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum elften Mal den Titel erringen konnte. Zum ersten Mal nahmen eine Rekordanzahl von zehn Mannschaften teil.

Spielort
Ausgetragen wurde das Turnier im 4.500 Zuschauer fassenden Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

Ergebnisse

Vorrunde 
Jede Mannschaft absolvierte vier Spiele, sodass insgesamt fanden 20 Spiele statt fanden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die vier punktbesten Mannschaften zogen in das Finale ein. Bei Punktgleichheit auf den Rängen eins bis vier entschied das Korbverhältnis, für die Plätze fünf bis zehn fand ein Entscheidungsspiel statt.

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finale 
Im Finale spielte jede Mannschaft gegen jedes andere Team einmal, sodass jede Mannschaft drei Spiele absolvierte (insgesamt wurden sechs Spiele absolviert). Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1997. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.

Abschlussplatzierung

Weblinks 
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1997

1997
Sport (Maracaibo)
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1997